Matt Targett (1985) világbajnok ausztrál úszó, olimpikon
 Matt Targett (1995) angol labdarúgó